Ришар III де Мийо (; р. ок. 1065, ум. после 1119) — первый граф Родеза (с 1112).

Сын Беренгера II, виконта Мийо и Жеводана, и его жены Адели, виконтессы Карлата и Лодева. Племянник кардиналов Бернара де Мийо и Ришара де Мийо.

После смерти родителей (не позднее 1096) владения поделили старшие сыновья: Ришар получил виконтства Мийо и Карлат, его брат Жильбер — Жеводан и Лодев.

В 1096 году граф Тулузы Раймонд де Сен-Жиль, отправляясь в крестовый поход, заложил Ришару часть города Родез — столицы графства Руэрг.

Альфонс Журден, принявший в 1112 году управление Тулузским графством, был ещё ребёнком, и над его владениями нависла угроза со стороны Гильома IX Аквитанского. Воспользовавшись благоприятной политической обстановкой, Ришар III в 1112 году объявил себя графом Родеза.

Ришар III последний раз упоминается в документе от 26 июня 1119 года. Датой его смерти иногда указывается 1135 год.

Имя жены — Аделаис (Аделаида), происхождение не установлено, свадьба не позднее 1097. Сын:
Гуго I (ум. 1154), граф Родеза.

Примечания

Источники 
 COMTES de RODEZ (VICOMTES de MILLAU)
 Dictionnaire statistique, Том 4 Автор: Jean Baptiste Déribier du Chatelet
 Mémoires pour servir l’histoire du Rouergue Автор: L.-Charles-Paul Bosc. Стр. 169

Графы Родез
Виконты Карла